Belonella är ett släkte av bläckfiskar. Belonella ingår i familjen Cranchiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Belonella